Посмъртно издадените албуми на американския китарист Джими Хендрикс включват всички албуми, издадени след смъртта му на 18 септември 1970 г. Хендрикс оставя след себе си стотици завършени и незавършени части от песни, които тонрежисьорът Еди Крамър и барабаниста Мич Мичъл започват да компилират. Първият издаден албум е „The Cry of Love“, по името на турнето от 1970 г. Този албум и „Rainbow Bridge“ съдържат повечето от песните, които, според Крамър и Мичъл, Хендрикс е готвел за следващия си албум. Въпреки това последват още много официални записи, включително „Crash Landing“ и „Midnight Lightning“, издадени от продуцента Алан Дъглас.

Въпреки стотиците издадени записи от концерти, демозаписи, компилации и други издадени след 1970 г., все още има метериал, който е собственост на компанията на семейство Хендрикс Experience Hendrix, L.L.C., който все още не е издаден. Някои от причините за забавянето с издаването са съдебни спорове или изгубени записи, както и дългосрочните планове на компанията. През 1997 г., излиза „First Rays of the New Rising Sun“, който съдържа всички песни, които Крамър и Мичъл са искали да включат в „The Cry of Love“, но не са могли поради договорите, които са сключили.

Студийни албуми

Концертни албуми 
Списъкът може да е непълен.

Компилации и боксетове 
Списъкът може да е непълен.

Сингли

Official bootlegs

Experience Hendrix 
Компанията на семейство Хендрикс Experience Hendrix, L.L.C., издава серия от аматьорски bootlegs от концертите на Джими Хендрикс, записани в периода 1968 – 1970 г. Те могат да се свалят безплатно от официалния сайт на компанията.

Dagger Records 
Освен издаването на собствени bootlegs, Experience Hendrix основават компанията Dagger Records, която издава и продава официални записи с високо качество, както и редки записи.

Вижте също 
 Дискография на Джими Хендрикс

Бележки

Източници 

Джими Хендрикс
Дискографии на американски изпълнители